Plaatsen in Bulgarije
 Benkovski (Dobritsj), een dorp in oblast Dobritsj 
 Benkovski (Plovdiv), een dorp in oblast Plovdiv
 Benkovski (Kardzjali), een dorp in oblast Kardzjali
 Benkovski (Sofia), een dorp in oblast Sofia
 Benkovski (Stara Zagora), een dorp in oblast Stara Zagora
 Benkovski (Varna), een dorp in oblast Varna